Moravany est un toponyme qui peut désigner :

Moravany, une commune du district de Michalovce, dans la région de Košice.
 Moravany nad Váhom, une commune du district de Piešťany, dans la région de Trnava, célèbre pour sa « Vénus de Moravany ».

Moravany, une commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Moravany, une commune du district de Hodonín, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Moravany, une commune du district de Pardubice, dans la région de Pardubice.

Homonymie de localités en  Tchéquie